Irish Masters 1983 (также известен как Benson & Hedges Irish Masters 1983 — по названию спонсора) — профессиональный нерейтинговый (пригласительный) снукерный турнир, проходивший весной 1983 года (сезон 1982/83) в Килдэре (Ирландия). Победителем турнира стал Стив Дэвис, обыгравший в финале Рэя Риардона со счётом 9:2.

Результаты 

Первый раунд

Матчи до 5 побед

 Эдди Чарльтон 5:4 Дэвид Тейлор  
 Тони Мео 5:0 Паскаль Бурк  
 Дуг Маунтджой 5:1 Тони Ноулз  
 Джимми Уайт 5:4 Деннис Тейлор

Ссылки 

 Результаты турнира на Snooker Scene 
 Некоторые другие данные о турнире в архиве Криса Тёрнера 

1983 год в снукере
Irish Masters